Antoni Prats Calbet (1927), pintor, esportista i escriptor eivissenc
 Antoni Prats Servera (1971), futbolista mallorquí
 Antoni Prats i Gràcia (Sueca, 1946), poeta i crític literari valencià